Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland 2019 – 6. edycja wyścigu kolarskiego Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland, która odbyła się 28 kwietnia 2019 na liczącej ponad 156 kilometrów trasie wokół Sobótki. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2019.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2019 Poland
2019 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2019